een koosnaam voor een klein kindje
Hummel International, een Deens merk van sportkleding en schoenen
Hummel (artillerie), een Duits type geschut (gemechaniseerde artillerie) uit de Tweede Wereldoorlog
Hummel (motorfiets), een historisch Duits merk van scooters en motorfietsen
hummel (muziekinstrument), een muziekinstrument verwant aan de citer
Hummel (machines) Duits merk schuurmachines

Personen met de achternaam Hummel
Johann Nepomuk Hummel, een Boheemse componist en pianist
Kenny van Hummel, een Nederlandse wielrenner
Maria Innocentia Hummel, een Duitse schilderes; naar haar schilderijen werden beeldjes van keramiek gemaakt
 Rein Hummel, Nederlands Tweede Kamerlid
 John Hummel, Nederlands illustrator

Geografie
Hümmel, plaats in Duitsland